Ви́ктор Шестако́в:
 Шестаков, Виктор Александрович (1930—2005) — советский и российский учёный (горное дело).
 Шестаков, Виктор Алексеевич (1898—1957) — русский художник, сценограф.
 Шестаков, Виктор Иванович (1907—1987) — советский логик и теоретик-электротехник.